

Patronymes 
Glebov (masculin ; ) ou Glebova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Glebov (1722-1790), procureur général de Russie (1761-1764)
 Natalia Glebova (1981-), mannequin canadien d'origine russe, élue Miss Univers en 2005
 Piotr Glebov (1915-2000), acteur soviétique

Autre 
 Famille Glebov
Patronyme russe